Шайтлер (нем. Scheitler) — немецкая фамилия. Известные люди:
 Метти Шайтлер (1915—1972) — люксембургский рестлер.
 Ник Шайтлер (1910—1999) — люксембургский тяжелоатлет.